Näsby socken kan avse:
Näsby socken, Småland
Näsby socken, Västmanland
Näsby socken, Östergötland (Uppgick i Rystads socken 1784)